Canada Ridge kan syfta på:

Geografi

Saint Kitts och Nevis 

 Canada Hills, kullar,

USA 

 Canada Ridge (ås i USA), Wisconsin, Buffalo County, 

Robotskapade USAförgreningar